Трес-ди-Маю () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Риу-Гранди-ду-Сул. Входит в экономико-статистический микрорегион Санта-Роза. Население составляет 23 333 человека на 2007 год. Занимает площадь 422,199 км². Плотность населения — 55,3 чел./км².

Праздник города — 3 мая.

История 
Город основан 15 декабря 1954 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 228.666.946,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 9.451,39 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,830 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический.

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Сул